Chanchamayo (district), een district van Peru
Chanchamayo (provincie), een provincie van Peru
Chanchamayo (rivier), een rivier in Peru
La Merced (Peru), ook Chanchamayo, een stad in Peru